Neckarau kann stehen

 generisch für verschiedene Auenflächen im Neckartal
 als Eigenname für
 Neckarau, Stadtbezirk und Stadtteil von Mannheim, Baden-Württemberg
 Neckarau (Heilbronn), Siedlungsplatz des Stadtteils Neckargartach von Heilbronn, Baden-Württemberg